Breznik je lahko:
 Breznik ime več krajev:
Breznik, naselje v občini Črnomelj
Breznik, občina Črnomelj
 Breznik, občina Zagorje ob Savi
 Breznik Plešivički (Hrvaška)
 Breznik Žakanjski (Hrvaška)
 Breznik, Bolgarija
 Breznik, Ozalj
 Breznik, pogost priimek v Sloveniji